Bitwa pod Villaviciosą stoczona w roku 1710, podczas hiszpańskiej wojny sukcesyjnej